

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Połczyn-Zdrój

Osoby 
 Albert Polzin – niemiecki organmistrz
 Alexander Polzin – niemiecki malarz
 Alexandra Polzin – niemiecka prezenterka telewizyjna
 Heike Polzin – niemiecka polityczka
 Jürgen Polzin – niemiecki aktor

Zobacz też 
 Groß Polzin